Дженеси () — река на Северо-Востоке США, впадающая в озеро Онтарио.

Длина — 253 км, площадь водосборного бассейна — 6475 км². Река берёт начало на севере Пенсильвании (округ Поттер), после чего протекает в северном направлении, где впадает в озеро Онтарио на территории Рочестера. Река изобилует водопадами даже вблизи устья.

К востоку от реки расположены озёра Фингер.

Издавна в долине реки обитали индейцы сенека.

Примечания 

Реки, впадающие в Онтарио
Реки штата Нью-Йорк
Реки Пенсильвании
География округа Монро (Нью-Йорк)
География округа Вайоминг (Нью-Йорк)
География округа Аллегейни (Нью-Йорк)
География округа Ливингстон (Нью-Йорк)
География округа Поттер (Пенсильвания)